Кимели — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кимели, Виктор — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кимели, Кипкембой (1966-2010) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кимели, Мозес — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кимели, Патрик — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кимели, Чарльз — кенийский бегун на средние дистанции.
 Кимели, Эзекиль — кенийский бегун на средние дистанции.